Таллы-Куль — название населённых пунктов:

Россия 
 Таллы-Куль — деревня в Шаранском районе Башкортостана.
 Таллы-Куль — посёлок в Бавлинском районе Татарстана.